Dictyochorina är ett släkte av svampar. Dictyochorina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dictyochorina